Guerrero kan syfta på följande:

 Vicente Guerrero, Mexikos president 1829–1831

Geografi

Argentina 

 Guerrero, Argentina, Jujuy,

Mexiko 

 Guerrero, delstat, 
 Guerrero, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 Guerrero kommun, Chihuahua, 
 Guerrero kommun, Tamaulipas, 
 Guerrero kommun, Coahuila, 
 Guerrero, Hidalgo, Santiago de Anaya, 
 Guerrero, Puebla, Libres, 
 Guerrero, Oaxaca, San Pedro Teutila, 
 Guerrero, delstaten Mexiko, Acolman, 
 Guerrero, Tabasco, Huimanguillo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar